Кревский сельсовет () — административная единица на территории Сморгонского района Гродненской области Белоруссии. Административный центр — агрогородок Крево. Население на 1 января 2022 года составляет 1546 человек.

История 
Образован в 1940 г.

Состав 
Кревский сельсовет включает 66 населённых пунктов:

 Асаны — деревня.
 Балобаны — деревня.
 Битеняты — деревня.
 Боярск — деревня.
 Вауки — деревня.
 Веребушки — деревня.
 Вишнёвка — деревня.
 Вишнёвка — хутор.
 Войневичи — деревня.
 Войташи — деревня.
 Гамзичи — деревня.
 Гейлеши — деревня.
 Головатишки — хутор.
 Горовые — деревня.
 Дераки — хутор.
 Дохны — деревня.
 Дроздишки — хутор.
 Ермаки 1 — деревня.
 Жменьки — хутор.
 Каменица — деревня.
 Карачевщина — деревня.
 Клышки — деревня.
 Касымово — хутор.
 Коптевичи — деревня.
 Коренды — деревня.
 Кочаны — деревня.
 Крево — агрогородок.
 Кривск — деревня.
 Круглянка — деревня.
 Кунцевщина — хутор.
 Куты — деревня.
 Ленковщина — хутор.
 Леанполье — хутор.
 Лошаны — деревня.
 Малявичи — деревня.
 Микулевщина — деревня.
 Милейково — деревня.
 Милидовщина — деревня.
 Мирклишки — деревня.
 Монтатишки — деревня.
 Мысинщина — деревня.
 Неровка — хутор.
 Новосёлки — деревня.
 Ордаши — агрогородок.
 Орленяты — деревня.
 Османовка — хутор.
 Понарка — деревня.
 Переходы — деревня.
 Полторовщина — деревня.
 Попелевичи — деревня.
 Раковцы — деревня.
 Ракутево — деревня.
 Римтели — деревня.
 Ровок — деревня.
 Середи — деревня.
 Скирдимы — деревня.
 Старые Боруны — деревня.
 Томасовка — хутор.
 Труханово — деревня.
 Франополь — деревня.
 Харловщина — хутор.
 Чаботки — хутор.
 Четырки — деревня.
 Чухны — деревня.
 Шимаки — хутор.
 Шлямки — хутор.

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком

Сельсоветы Сморгонского района